IKB Deutsche Industriebank
 IKB Świętochłowice
 International Klein Blue
 Isambard Kingdom Brunel